Beos steht für:
 Beos (Gattung) (Gracula) , 1758, Gattung aus der Familie Stare

BeOS steht für:
 BeOS, Multimedia-Betriebssystem

Siehe auch:
 Beo (Begriffsklärung)